Naselja u Hrvatskoj
 Brezovci (Čabar)
 Brezovci (Gornji Hruševec), naselje u sastavu mjesnoga odbora Gornji Hruševec

Naselja u Sloveniji
 Brezovci (Puconci, Slovenija), naselje u općini Puconci
 Brezovci (Dornava, Slovenija), naselje u općini Dornava